Hagen, családnév

 Franciaország
Hagen, település Moselle megyében

 Németország
Hagen, német város Észak-Rajna-Vesztfália tartományban
Hagen, település Schleswig-Holstein tartományban
Hagen, település Bajorországban, Garmisch-Partenkirchen járásban
Hagen, Hannover S-Bahn S2 járatának egyik állomása